Карабута́к — топоним:

Населённые пункты

Казахстан 
 Карабутак — село в Айтекебийском районе Актюбинской области.
 Карабутак — село в Каргалинском районе Актюбинской области, упразднено в 2019 г.

Россия 
 Карабутак — село в Адамовском районе Оренбургской области.

Реки в России 
 Карабутак (приток Большого Кумака) — в Оренбургской области.
 Карабутак (приток Илека) — в Оренбургской области.
 Карабутак (приток Суундука) — в Оренбургской области.
 Карабутак (приток Урала) — в Челябинской области.